Прат () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Прат () — коммуна во Франции, в департаменте Кот-д’Армор.
 Прат, Деннис (род. 1994) — бельгийский футболист, полузащитник.
 Прат, Сильвестр (1895—1990) — чехословацкий ботаник и редактор.

См. также 
 Пратт